De Serie A 1986/87 was het 84ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 56ste seizoen van de Serie A. Napoli werd voor het eerst kampioen.

Uitslagen
</div align=center>

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  ||  SSC Napoli
||30||15||12||3||41||21||+20||42
|- style="background:#CCF2FF;"
|2||Juventus
||30||14||11||5||42||27||+15||39
|- style="background:#CCF2FF;"
|3|| Internazionale
||30||15||8||7||32||17||+15||38
|- style="background:#CCF2FF;"
|4|| Hellas Verona
||30||12||12||6||36||25||+11||36
|- style="background:#CCF2FF;"
|5|| AC Milan
||30||13||9||8||31||21||+10||35
|-
|6|| Sampdoria
||30||13||9||8||37||21||+16||35
|-
|7 || AS Roma
||30||12||9||9||37||31||+6||33
|-
|8|| US Avellino
||30||9||12||9||31||38||–7||30
|- 
|9 || Como
||30||5||16||9||16||20||–4||26
|- 
|10|| AC Fiorentina
||30||8||10||12||30||35||–5||26
|- 
|11|| Torino
||30||8||10||12||26||32||–6||26
|- 
|12|| Ascoli
||30||7||10||13||18||33||–15||24
|- 
|13|| Empoli
||30||8||7||15||13||33||–20||23
|-style="background: #FFCCCC"
|14||  Brescia Calcio||30||7||8||15||25||35||–10||22|-style="background: #FFCCCC"
|15||  Atalanta Bergamo
||30||7||7||16||22||32||–10||21
|-style="background: #FFCCCC"
|16 ||  Udinese Calcio||30||6||12||12||25||41||–16||15'|}

Kampioen

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1986/87 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

SSC Napoli

Bijgaand een overzicht van de spelers van SSC Napoli, die in het seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Ottavio Bianchi voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Coppa Italia 1986/87

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1986/87